Xinyuictis (Шињуиктис — „ласица из Шињуа”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Xinyuictis је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Xinyuictis.

Временска распрострањенст рода Xinyuictis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Азије